L'edizione 1994-1995 della First Division fu la 92º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione, la 4° con la formula attuale.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Classifica marcatori

Altre classifiche
Premier League 1994-95

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1995